Savigny (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Savigny (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Savigny (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Savigny (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Savigny (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Savigny Friedrich Carl von – niemiecki prawnik, główny przedstawiciel historycznej szkoły prawa